

Марциновиці — гміна в Свідницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Марциновиці — село в гміні Марциновиці Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Марциновиці — село в гміні Мсцивоюв Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Марциновиці — село в гміні Кросно-Оджанське Кросненського повіту Любуського воєводства
 Марциновиці — село в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства